Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1972-1973. 

Le championnat se dispute en quatre séries provinciales, les premiers de chaque série disputent les demi-finales, les rencontres se disputent en matchs aller-retour. Les vainqueurs des demi-finales disputent la finale en une seule rencontre.

Le vainqueur du championnat est, pour la deuxième fois consécutive, l'Astrio Begijnendijk.

Série A

Série B

Série C

Série D

Note 

¹ FC Souvret et FC Wévercé: forfait général

Demi-finales 

 St-Nicolas FC Liège - Astrio Begijnendijk : 0 – 2
 Astrio Begijnendijk - St-Nicolas FC Liège : 2 – 0

 Gosselies Sport - HO Merchtem : 2 – 3
 HO Merchtem - Gosselies Sport : 3 – 2

Finale 
 Astrio Begijnendijk - HO Merchtem : 0 – 0 (5-3 tab)

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme